Корал де Тијера има више значења:

 Корал де Тијера, Коралерас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал де Тијера (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал де Тијера, Ла Лагунита (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику